Володимир Золкін (укр. Володимир Золкін, 1981 р.н.) — український ютубер і активіст, що проживає в Києві.
 Золкін Андрій Матвійович (нар. 26 листопада 1907 — 29 жовтня 1991) — радянський сапер часів Другої світової війни.